12-й отдельный инженерный полк 23-й армии  — воинская часть в  вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны.

История 

В составе действующей армии с 22 июня 1941 года по 8 июля 1941 года.

Перед войной находился на строительстве укреплённых районов на Карельском перешейке в подчинении 23-й армии.

С началом войны продолжает устройство оборонительных сооружений и заграждений, минирование дорог в полосе 23-й армии

8 июля 1941 года переформирован в 54-й отдельный инженерный батальон и 33-ю отдельную электротехническую роту (последняя убыла на Лужский рубеж)

Подчинение

См.также
 23-я армия

Ссылки 
 Перечень № 16 полков связи, инженерных, сапёрных, понтонно-мостовых, железнодорожных, дорожно-эксплуатационных, автомобильных, автотранспортных, и других отдельных полков, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

Инженерно-сапёрные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, расформированные в 1941 году